ROC har flera betydelser:

 Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Sydkorea
 Förkortning för Race of Champions
 Förkortning för Receiver Operating Characteristics, ett sätt att illustrera statistiska samband
 Förkortning för Regionalt Onkologiskt Centrum
 Varumärke för Atlas Copco's ovanjords bergborraggregat. Kombineras med efterföljande siffror och bokstäver.
 Förkortning för Receptor-Operated calcium Channel
 Russian Olympic Committee, benämning på ryska landslag efter statlig inblandning med dopning
 Roč, en ort i västra Kroatien